

Persone 
Alberto Pasini (1826-1899) – pittore italiano
Amilcare Pasini (1917-1995) – vescovo cattolico italiano
Antonio Pasini (1770-1835) – pittore italiano
Camilla Pasini (1875-1935) – soprano italiano 
Cesare Pasini (n. 1950) – presbitero e bibliotecario italiano, prefetto della BAV
Claudia Pasini (1939-2015) – schermitrice italiana
Elisabetta Pasini (n. 1967) – ex cestista italiana
Enrico Pasini (1935-2022) – pianista, organista e compositore italiano
Fabio Pasini (n. 1980) – ex fondista italiano
Ferdinando Fulgenzio Pasini (1897-1985) – vescovo cattolico italiano
Giuliano Pasini (n. 1974) – scrittore e blogger italiano
Giuseppe Pasini (1687-1770) – abate e docente italiano
Ignazio Pasini (1796-1875) – tenore italiano
Lazzaro Pasini (1861-1949) – pittore italiano
Lodovico Pasini (1804-1870) – politico e geologo italiano
Mattia Pasini (n. 1985) – pilota motociclistico italiano
Michele Grassi Pasini (1830-1913) – imprenditore e politico italiano
Pace Pasini (1583-1644) – poeta e filosofo italiano
Pieralfonso Fratta Pasini (n. 1959) – imprenditore e politico italiano
Piero Pasini (n. 1942) – allenatore di pallacanestro italiano
Piero Pasini (1926-1981) – giornalista e radiocronista italiano
Renato Pasini (n. 1977) – ex fondista italiano
Riccardo Pasini (n. 1976) – autore televisivo, regista televisivo e conduttore televisivo italiano
Teresita Pasini o Teresita dei Bonfatti (1869-1948) – pacifista italiana
Valentino Pasini (1806-1864) – giureconsulto, economista e politico italiano
Veronica Pasini (n. 2000) – calciatrice italiana, di ruolo attaccante 
Vincenza Pasini (1366-1431) – veggente italiana
Willy Pasini (n. 1938) – psichiatra, sessuologo e saggista italiano

Altro 
Villa De Brandis, Scotti, Browning, Pasini –  villa veneta di Asolo, in provincia di Treviso